O termo Casa Grande pode designar:

História
 Casa-grande, a casa da família do proprietário das grandes propriedades rurais do Brasil colonial

Indústria
 Casa Grande Chocolatier, uma fábrica de chocolate português

Localidades 
 Casa Grande, município de Minas Gerais no Brasil;
 Casa Grande, bairro na cidade de São Paulo;
 Casa Grande, cidade no estado estadunidense do Arizona.
 Casa Grande, designação da origem do povoamento de uma área da Paraíba;
 Casa Grande (distrito), no Peru

Edifícios em Portugal
 Casa de Sezim ou Casa Grande, Nespereira, Guimarães, distrito de Braga.
 Casa Grande (Braga) ou Casa dos Cunha Reis, Braga.
 Casa da Orca ou Casa Grande, Orca (Fundão), Fundão, distrito de Castelo Branco.
 Casa Grande (Fornos de Algodres) (Largo do Terreiro, antigo Largo da Fonte), Juncais, Fornos de Algodres, distrito da Guarda.
 Casa Grande (Pinhel) ou Antigo Solar dos Antas e Meneses (Praça Sacadura Cabral), Pinhel, distrito da Guarda.
 Casa Grande (Sardoal) ou Casa dos Almeidas, edifício do séc. XVIII, Sardoal, distrito de Santarém.
 Casa Grande (Arcozelo), Arcozelo (Ponte de Lima), distrito de Viana do Castelo.
 Casa Grande (Prova), Prova (Mêda), distrito da Guarda

Com nome composto
 Casa Grande de Freixo de Numão, Freixo de Numão, Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda.
 Casa Grande de Cedovim, Casa de Nossa Senhora da Conceição ou Solar dos Teixeiras de Aguilar, Cedovim, Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda.
 Casa Grande de Oliveira do Conde, Oliveira do Conde, Carregal do Sal, distrito de Viseu.
 Casa Grande da Meadela, Meadela, Viana do Castelo, distrito de Viana do Castelo.
 Casa Grande de Romarigães, Romarigães, Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo.

Ver também
 Walter Casagrande Júnior, ex-futebolista brasileiro conhecido como Casagrande
 Casa Grande (filme)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos